Dallgow-Döberitz is een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, en maakt deel uit van het Landkreis Havelland.
Dallgow-Döberitz telt  inwoners.

Het dorp Döberitz was in Duitsland bekend vanwege het militaire oefenterrein dat hier vanaf 1713 gevestigd was. Na de Tweede Wereldoorlog werd dit oefenterrein door het Rode Leger gebruikt. Tegenwoordig is dit een natuurgebied.

Demografie 

Gegevensbronnen worden beschreven in de Wikimedia Commons..

Gemeente in Brandenburg